Рейттер () — немецкая фамилия. Известные носители
 Рейттер, Эдмунд (1845–1920) — австрийский энтомолог, писатель, коллекционер.
 Рейттер Младший, Георг (1708—1772) — австрийский композитор и дирижёр.